Op Roland Garros 2011 speelden de mannen en vrouwen in het gemengd dubbelspel van 25 mei tot en met 2 juni.

Algemeen

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Prijzengeld

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema WTA (pag.6)

Roland Garros
ITF-toernooi in 2011